Эльмен () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте.  . Официальный код  —  70809.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хайнрих Гинтер по результатам выборов 2004 года.

Примечания 

Общины Тироля